JDBC ( — соединение с базами данных на Java) — платформенно независимый промышленный стандарт взаимодействия Java-приложений с различными СУБД, реализованный в виде пакета java.sql, входящего в состав Java SE.

JDBC основан на концепции так называемых драйверов, позволяющих получать соединение с базой данных по специально описанному URL. Драйверы могут загружаться динамически (во время работы программы). Загрузившись, драйвер сам регистрирует себя и вызывается автоматически, когда программа требует URL, содержащий протокол, за который драйвер отвечает.

История 

Sun Microsystems выпустила JDBC как часть JDK 1.1 19 февраля 1997 года. С тех пор он является частью J2SE.
Классы JDBC находятся в пакетах java.sql и javax.sql.
Начиная с версии 3.1, JDBC разрабатывался в рамках Java Community Process (JCP), который включает в себя стандартизованные спецификации для Java-разработчиков.

Интерфейсы 

JDBC API содержит два основных типа интерфейсов: первый – для разработчиков приложений и второй (более низкого уровня) – для разработчиков драйверов.

Соединение с базой данных описывается классом, реализующим интерфейс java.sql.Connection. Имея соединение с базой данных, можно создавать объекты типа Statement, служащие для исполнения запросов к базе данных на языке SQL.

Существуют следующие виды типов Statement, различающихся по назначению:
 java.sql.Statement — Statement общего назначения;
 java.sql.PreparedStatement — Statement, служащий для выполнения запросов, содержащих подставляемые параметры (обозначаются символом '?' в теле запроса);
 java.sql.CallableStatement — Statement, предназначенный для вызова хранимых процедур.

Интерфейс java.sql.ResultSet позволяет легко обрабатывать результаты запроса.

Преимущества 

Преимуществами JDBC считают:
 Лёгкость разработки: разработчик может не знать специфики базы данных, с которой работает
 Код практически не меняется, если компания переходит на другую базу данных (количество изменений зависит исключительно от различий между диалектами SQL)
 Не нужно устанавливать громоздкую клиентскую программу
 К любой базе можно подсоединиться через легко описываемый URL

Примеры 

Пример кода

Примечания

Ссылки 
 Взаимодействие с базой данных в Java-программах 
 Официальная страница JDBC 
 Учебник JDBC 

Java Enterprise Edition
Интерфейсы доступа к данным
Java API
Запросы на спецификацию Java